Träne steht für:
 Träne, eine Körperflüssigkeit im Auge von Wirbeltieren
 Träne (Wein), Schlierenbild im Weinglas
 Tränen (Heraldik), auch Tropfen oder frz. Goutte genannt
Siehe auch:
 Threne
 Treene
 Threni